Тадесе — эритрейская фамилия и эфиопское имя.

Известные носители 
 Тадесе, Зерсенай — эритрейский легкоатлет.
 Тадесе, Мерхави — эритрейский легкоатлет.